Новостро́евское се́льское поселе́ние — бывшее муниципальное образование в Озёрском районе Калининградской области России.

Административным центром поселения был посёлок Новостроево.

География 
Поселение было расположено в западной части района. На юге проходит граница между Россией и Польшей.

История 
Новостроевское сельское поселение образовано 30 июня 2008 года в соответствии с Законом Калининградской области № 259 , в его состав вошли территории бывших Некрасовского и Новостроевского сельских округов.

Упразднено в 2014 году с преобразованием Озёрского района в Озёрский городской округ.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входили 39 населённых пунктов:

Достопримечательности 
 Кирха начала XX века (посёлок Некрасово)
 Усадебный дом начала XX века (посёлок Лужки)
 Памятник воинам, погибшим в годы первой мировой войны 1914—1918 (посёлок Новостроево)
 Мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны «Хайдекруг» (посёлок Липки)

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации МО
 Поселение на сайте администрации Озёрского района

Упразднённые сельские поселения Калининградской области
Сельские поселения, упразднённые в 2014 году
Муниципальные образования Озёрского района Калининградской области